Paradise Lost ("paradiso perduto" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Paradise Lost – cortometraggio del 1911 diretto da David W. Griffith
 Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills – film documentario del 1996 diretto da Joe Berlinger e Bruce Sinofsky
 Turistas (titolo alternativo Paradise Lost) – film del 2006 diretto da John Stockwell
 Escobar: Paradise Lost – film del 2014 diretto da Andrea Di Stefano

Letteratura 
Paradiso perduto (Paradise Lost) – poema epico di John Milton del 1667

Musica 
Paradise Lost – gruppo musicale doom/gothic metal britannico
Paradise Lost – album dei Cirith Ungol del 1991
Paradise Lost – album dei Paradise Lost del 2005
Paradise Lost – album dei Symphony X del 2007
Paradise Lost– canzone di Gemitaiz del 2018

Televisione 
 Paradiso perduto (Paradise Lost) – episodio della sesta stagione di Stargate SG-1
Paradiso perduto (Paradise Lost) – episodio della quarta stagione di Star Trek: Deep Space Nine

Pagine correlate 
 Paradiso perduto (disambigua)